FS 206 bezeichnet zwei Lokomotivbaureihen der Ferrovie dello Stato

 eine Dampflokomotivbaureihe, siehe RA 330
 eine Diesellokomotivbaureihe aus dem Jahr 1931, siehe FS 206 (Diesel)